Фьеве, Жозеф (Joseph Fiévée; 1767—1839) — французский журналист и тайный агент.
 Фьеве, Марк (Marc Fievet; род. 1944) — французский бывший таможенный информатор в Гибралтаре, история которого показана в фильме-триллере «Осведомитель» (Gibraltar).

См. также 
 Фьевез, Шарль (1844—1890) — бельгийский астрофизик и спектроскопист.

Примечания